Година 2008. је била испуњена наставцима постојећих и почецима нових видео игара. Нове издања укључују Army of Two, Dead Space, Left 4 Dead, LittleBigPlanet, Mirror's Edge и Race Driver: Grid.

Догађаји 
Битни догађаји у 2008. години, када су у питању видео игре. Погледајте такође чланак историја видео игара. Датуми објављивања у овом чланку су оригинални датуми објављивања видео игара.

Посао

Отворено за јавност

Објава видео игара 
Платформа за видео игре
    3DS
    Нинтендо 3ДС
    Mac
    OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Јануар-Март 
{| class="wikitable"
|+ "align=bottom" |
|- style="background:#dae3e7; text-align:center;"
| Месец
| Дан
| Наслов
| Платформа(е)
|- 
| rowspan="23" style="text-align:center; background:#ffa07a; textcolor:#000;"|ЈАНУАР
| 2
| Metal Slug 3
| XBLA
|-
|| 3
| Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon
| NDS
|-
| rowspan="3"| 8
| Brain Challenge
| NDS
|-
| Harvey Birdman: Attorney at Law
| PS2, PSP, Wii
|-
| Sonic Riders: Zero Gravity
| PS2, Wii
|-
| 9
| Omega Five
| XBLA
|-
| rowspan="4"| 15
| CSI: Hard Evidence
| Wii
|-
| Nanostray 2
| NDS
|-
| Nitrobike
| Wii
|-
| Samurai Warriors: Katana
| Wii
|-
|| 16
| Rail Simulator
| Win
|-
| rowspan="2" | 17
| Mario & Sonic at the Olympic Games
| NDS
|-
| Tori-Emaki
| PS3
|-
|| 21
| Advance Wars: Days of Ruin
| NDS
|-
| rowspan="3"| 22
| Burnout Paradise
| PS3, X360
|-
| No More Heroes
| Wii
|-
| Pirates of the Burning Sea
| Win
|-
| 24
| PixelJunk Monsters
| PSN
|-
| 29
| The Sims Castaway Stories
| Win, Mac
|-
| 30
| Rez HD
| XBLA
|-
| rowspan="3"| 31
| Disgaea 3: Absence of Justice
| PS3
|-
| Super Smash Bros. Brawl (Јапан)
| Wii
|-
| We Ski
| Wii
|- 
| rowspan="40" style="text-align:center; background:thistle; textcolor:#000;"|ФЕБРУАР
| rowspan="2"| 4
|Sins of a Solar Empire
| Win
|-
| Zoo Tycoon 2 DS
| NDS
|-
| rowspan="4"| 5
| Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles
| NDS
|-
| Culdcept Saga
| X360
|-
| Devil May Cry 4
| PS3, X360
|-
| Turok
| PS3, X360
|-
| rowspan="3"| 7
| Go! Puzzle
| PS3, PSP
|-
|L the Prologue to Death Note -Rasen no Wana-
|NDS
|-
| The Club
| PS3, Win, X360
|-
|| 8
| Agatha Christie: And Then There Were None
| Wii
|-
| rowspan="7"| 12
| Conflict: Denied Ops
| PS3, Win, X360
|-
| Dark Messiah of Might and Magic
| X360
|-
| Innocent Life: A Futuristic Harvest Moon
| PS2
|-
| Jumper: Griffin's Story
| PS2, Wii], X360
|-
| Lost Odyssey
| X360
|-
| Penumbra: Black Plague
| Lin, Win
|-
| Wipeout Pulse
| PSP
|-
|| 14
| Dream Chronicles 2: The Eternal Maze
| Win
|-
| rowspan="2"| 18
| MX vs. ATV: Untamed
| Wii
|-
| Need for Speed: ProStreet
| PSP
|-
| rowspan="4" | 19
| Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors
| Wii
|-
| Dungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts
| NDS, PSP
|-
| Pimp My Ride
| Wii
|-
| The History Channel: Battle for the Pacific
| PS3
|-
| 20
| N+
| XBLA
|-
| rowspan="2"| 21
| Lost Planet: Extreme Condition
| PS3
|-
| Space Invaders Extreme
| NDS, PSP
|-
| 22
| Barnyard Blast: Swine of the Night
| NDS
|-
| rowspan="2"| 25
| Destroy All Humans! Big Willy Unleashed
| Wii
|-
| Frontlines: Fuel of War
| Win, X360
|-
| rowspan="6"| 26
| Bubble Bobble Double Shot
| NDS
|-
| Lost: Via Domus
| PS3, Win, X360
|-
| Naruto: Ninja Destiny
| NDS
|-
| Pinball Hall of Fame: The Williams Collection
| PS2, PSP, Wii
|-
| Turning Point: Fall of Liberty
| PS3, Win, X360
|-
| Universe at War: Earth Assault
| X360
|-
| rowspan="2" | 27
| Blokus Portable: Steambot Championship
| PSP
|-
| Triggerheart Exelica
| XBLA
|-
| rowspan="2"| 28
| The Idolmaster Live For You!
| X360
|-
| The Sims 2: FreeTime
| Win
|- 
|  rowspan="46" style="text-align:center; background:#98fb98; textcolor:#000;"| МАРТ
| 1
| Trials 2: Second Edition| Win
|-
| rowspan="2"| 3
| Bully: Scholarship Edition| Wii, X360
|-
| Major League Baseball 2K8| PS2, PS3, PSP, Wii, X360
|-
| rowspan="7"| 4
| Anno 1701: Dawn of Discovery| NDS
|-
| Army of Two| PS3, X360
|-
| Eco Creatures: Save the Forest| NDS
|-
| God of War: Chains of Olympus| PSP
|-
| MLB 08: The Show| PS2, PS3, PSP
|-
| Ninja Reflex| Wii
|-
| Silent Hill: Origins| PS2
|-
| rowspan="3"| 5
| Harvest: Massive Encounter| Mac, Win
|-
| Rocketmen: Axis of Evil| XBLA
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War: Soulstorm| Win
|-
| rowspan="3" | 6
| Flow| PSP
|-
|Yakuza: Kenzan!| PS3
|-
| Rocketmen: Axis of Evil| PSN
|-
|| 9
| Super Smash Bros. Brawl (Северна Америка)| Wii
|-
|| 10
| Worms: A Space Oddity| Wii
|-
| rowspan="7"| 11
| Buzz!: The Hollywood Quiz| PS2
|-
| Condemned 2: Bloodshot| X360
|-
| George of the Jungle and the Search for the Secret| NDS, PS2, Wii
|-
| Insecticide| NDS, Win
|-
| Ratchet & Clank: Size Matters| PS2
|-
| The House of the Dead 2 & 3 Return| Wii
|-
| Wild Arms XF| PSP
|-
| 12
| Bliss Island| XBLA
|-
| rowspan="7"| 18
| Condemned 2: Bloodshot| PS3
|-
|Enemy Territory: Quake Wars|Mac
|-
| Everybody's Golf 5| PS3
|-
| Pro Evolution Soccer 2008| Wii
|-
| Sega Superstars Tennis| NDS, PS2,  PS3, Wii, X360
|-
| Target: Terror| Wii
|-
| Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2| PS3, Win, X360
|-
| rowspan="2"| 19
| Deca Sports| Wii
|-
|SimCity DS 2|NDS
|-
|| 20
| Pokémon Ranger: Shadows of Almia| NDS
|-
| rowspan="3" | 24
| Command & Conquer 3: Kane's Wrath| Win, X360
|-
| Crisis Core: Final Fantasy VII| PSP
|-
| M&M's Kart Racing| NDS
|-
| rowspan="3" |25
| ObsCure II|  Wii
|-
| Opoona| Wii
|-
| Viking: Battle for Asgard|  PS3, X360
|-
| 26
| GoPets: Vacation Island| NDS
|-
| rowspan="2"| 28
| Dark Sector| PS3, X360
|-
| Ninja Gaiden Dragon Sword| NDS
|}

 Април-Јун 
{| class="wikitable"
|+ "align=bottom" |
|- style="background:#dae3e7; text-align:center;"
| Месец
| Дан
| Наслов
| Платформа(е)
|- 
| rowspan="24" style="text-align:center; background:#ffa07a; textcolor:#000;"|АПРИЛ
|| 1
| Brothers in Arms: Road to Hill 30| Wii
|-
| rowspan = "2" | 2
| Mr. Driller Online| XBLA
|-
|Star Ocean: Second Evolution|PSP
|-
| 4
| FlatOut: Head On| PSP
|-
| rowspan="3"| 8
| Assassin's Creed| Win
|-
| Baroque| Wii
|-
| Supreme Commander| X360
|-
| 9
| Ikaruga| XBLA
|-
| rowspan="2" | 10
| Arcana Heart| PS2
|-
| Mario Kart Wii| Wii
|-
| rowspan="3"| 15
| Ōkami| Wii
|-
| Rondo of Swords| NDS
|-
| Teenage Zombies: Invasion of the Alien Brain Thingys!| NDS
|-
|| 18
| Legacy of Ys: Books I & II| NDS
|-
| 21
| Metal Arms: Glitch in the System| X360
|-
| rowspan="4" | 22
| High School Musical 2: Work This Out!| NDS
|-
| Shin Megami Tensei: Persona 3 FES| PS2
|-
| The World Ends with You| NDS
|-
| Turok| Win
|-
|| 24
|Valkyria Chronicles|PS3
|-
|| 25
|King's Bounty: The Legend| Win
|-
| rowspan="2" | 29
| Grand Theft Auto IV| PS3, X360
|-
| Let's Yoga| NDS
|-
|| 30
| Galactic Civilizations II: Twilight of the Arnor| Win
|- 
| rowspan="28" style="text-align:center; background:thistle; textcolor:#000;"| МАЈ
| 1
| Echochrome| PSN, PSP
|-
|| 2
| Iron Man| NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Win, X360
|-
| rowspan="3"| 5
| Chameleon| PSP
|-
| Crosswords DS| NDS
|-
| The Destiny of Zorro| Wii
|-
| rowspan="2"| 6
| Boom Blox| Mobile, Wii
|-
| Speed Racer| NDS, Wii
|-
| 12
| LostWinds| WiiWare
|-
| rowspan="3"| 13
| Castle of Shikigami III| Wii
|-
| Drone Tactics| NDS
|-
| The Chronicles of Narnia: Prince Caspian| NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Win, X360
|-
| rowspan="2" | 15
| Dark Mist| PSN
|-
|Luminous Arc 2: Will|NDS
|-
|| 17
|Monster Madness: Grave Danger|PS3
|-
| 19
| Critter Round-Up| WiiWare
|-
| rowspan="2" | 20
| Age of Conan: Hyborian Adventures| Win
|-
| SingStar| PS3
|-
|| 21
| Penny Arcade Adventures: On the Rain-Slick Precipice of Darkness| Lin, Mac, Win, X360
|-
|| 23
| Haze| PS3
|-
| rowspan="2"| 26
| Cross Edge| PS3
|-
| Dr. Mario Online Rx| WiiWare
|-
| rowspan = "4"| 27
| Death Jr. II: Root of Evil| Wii
|-
|Emergency Heroes|Wii
|-
|Enemy Territory: Quake Wars|PS3, X360
|-
| Super Dodgeball Brawlers| NDS
|-
|| 28
| Mass Effect|Win
|-
| rowspan="2" | 30
| Commando: Steel Disaster| NDS
|-
| Race Driver: Grid|PS3, Win, X360
|- 
| rowspan="47" style="text-align:center; background:#98fb98; textcolor:#000;"| ЈУН
| rowspan="7"| 3
| Chaos Wars| PS2
|-
| Hot Shots Golf: Open Tee 2| PSP
|-
| Kung Fu Panda
| NDS, PS2, PS3, Wii, Win, X360
|-
| Lego Indiana Jones: The Original Adventures
| NDS, PS2,  PS3, PSP, Wii, Win, X360
|-
| Ninja Gaiden II
| X360
|-
|Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy
|PS3, X360
|-
| Summon Night: Twin Age
| NDS
|-
| 4
| Roogoo
| XBLA
|-
| rowspan="3"| 5
| Dragon Ball Z: Burst Limit
| PS3, X360
|-
|Fushigi no Dungeon - Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime
|Wii
|-
|The Incredible Hulk
|NDS, PS2,  PS3, Wii, X360
|-
| 9
| My Pokémon Ranch
| WiiWare
|-
| rowspan="5"| 10
| Blast Works: Build, Trade, Destroy
| Wii
|-
|Don King Presents: Prizefighter
|X360
|-
| Dragon Ball Z: Burst Limit
| PS3, X360
|-
|NASCAR 09
|PS2, PS3, X360
|-
|The Incredible Hulk
|Win
|-
| rowspan="2" | 11
| Frogger 2
| XBLA
|-
| Jake Hunter: Detective Chronicles
| NDS
|-
|| 12
| Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
| PS3
|-
| rowspan="2"| 13
| Civilization Revolution
| PS3, X360
|-
| Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard
| NDS
|-
| rowspan="3"| 17
| Deadliest Catch: Alaskan Storm
| X360
|-
| Supreme Ruler 2020
| Win
|-
| Wacky Races: Crash and Dash
| NDS, Wii
|-
| rowspan="2" | 18
| Elements of Destruction
| XBLA
|-
| Fishdom
| NDS
|-
| rowspan="2" | 19
| Fatal Inertia EX
| PS3
|-
|Mario Super Sluggers
|Wii
|-
| rowspan="3"| 20
| Alone in the Dark
| PS2, Wii, Win, X360
|-
| Code Lyoko: Fall of X.A.N.A.
| NDS
|-
|Top Spin 3
|PS3, Wii, X360
|-
| rowspan="2"| 22
| Guitar Hero: On Tour
| NDS
|-
|Rock Band
|Wii
|-
| rowspan="3"| 23
| Battlefield: Bad Company
| PS3, X360
|-
| Gyrostarr
| WiiWare
|-
|Top Spin 3
|NDS
|-
| rowspan = 4|24
|WALL-E
|NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Win, X360
|-
|Big Beach Sports
|Wii
|-
| Hellboy: The Science of Evil
| PS3, PSP, X360
|-
| Mega Man Star Force 2
| NDS
|-
|| 25
| Happy Tree Friends: False Alarm
| X360, Win
|-
| rowspan = 2|26
|Disgaea DS: Prince of the Demon World and the Red Moon
|NDS
|-
|Tales of Symphonia: Dawn of the New World
|Wii
|-
|| 29
| Guitar Hero: Aerosmith
| PS2, PS3, Wii, X360
|-
| rowspan="2" | 30
| Journey to the Center of the Earth
| NDS
|-
| Magnetica
| WiiWare
|}

 Јул–Септембар 

 Продаја хардвера и софтвера 

 Канада Продаје конзола за видео игре у Канади (првих седам месеци 2008. године) Јапан Продаја конзола за видео игре 2008. године у Јапану (31. децембар 2007—28. децембар 2008)Најпродаваније видео игре у Јапану (31. децембар 2007—28. децембар 2008) САД 
 Базирано на NPD Group:Продаја конзола за видео игре у САДу (првих шест месеци 2008. године)Најпродаваније видео игре у 2008. години у САДу Базирано на бројкама NPD Group преко IGN;:Најпродаваније видео игре 2008. године у САДу (по платформи) На основу бројки „NPD Group“:Најпродаваније конзолне игрице свих времена у САДу (од 1. маја 2008) Остале 
 Засновано на бројкама Enterbrain, GfK Chart-Track, и NPD Group, редом:Најпродаваније видео игре у Јапану, Великој Британији и САДу (Јануар–Јул 2008)Најпродаваније видео игре у Јапану, Великој Британији и САДу (Јул–Септембар 2008)'''

Најбоље оцењене видео игре

Референце 

Видео-игре 2008.